Jambi – miasto w Indonezji
 Jambi – prowincja w Indonezji